Израильско-португальские отношения — двусторонние международные дипломатические, культурные, военные, политические и иные отношения между Португалией и Израилем.

Отношения между двумя странами были установлены в 1977 года. У Израиля есть посольство в Лисабоне, а у Португалии — посольство в Тель-Авиве.

История 
Режим Estado Novo не признавал независимость Израиля. Полноценные дипломатические отношения между двумя странами были установлены только в 1977 году после португальской революции 1974 года.

После принятия в 2015 году закона о гражданстве, Израиль стал второй страной в списке по количеству человек, граждане которой подали просьбы на восстановление португальского гражданства. По официальным данным примерно треть из 33 000 заявок потомков изгнанных с Пиренейского полуострова в XV веке сефардских евреев были удовлетворены.

В декабре 2019 года израильский премьер Биньямин Нетаньяху посетил Португалию с официальным двухдневным визитом. В рамках визита он провёл переговоры со своим португальским коллегой Антониу Коштой, а также с министром иностранных дел Португалии Аугусту Сантушем Силвой.

21 декабря 2020 года премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился в своей канцелярии в Иерусалиме с министром иностранных дел Португалии Аугушто Сантушем Силвой. Стороны обсудили развитие двусторонних соглашений.

Евреи в Португалии 
В январе 2021 года в городе Порту открылся музей жертв Холокоста, построенный еврейской общиной страны, которая насчитывает 3100 человек.

Примечания 

Израиль
Португалия